Nikolai Katschalow () ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Nikolajewitsch Katschalow (1883–1961), russischer Chemiker und Hochschullehrer
 Nikolai Nikolajewitsch Katschalow der Ältere (1852–1909), russischer Offizier, Elektroingenieur und Hochschullehrer